Тлакохалпан има више значења:

 Општина Тлакохалпан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлакохалпан (Тлакохалпан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику